José María Ponce Anguita, pilot de ral·lis espanyol.
 José María Ponce Berenguer, director de cinema porno espanyol.
 Jose María Ponce Saiz, (1950-2015) il·lustrador espanyol.
 José María Ponce y Almiñana, (1830-1872) torero espanyol.
 José María Ponce de León,(1878-1924) periodista mexicà.
 José María Ponce de León, (1846-1882) músic colombià.